Municipio de Blue Mountain puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blue Mountain (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Blue Mountain (condado de Stone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Stone.